|-
| (44101) 1998 FT121||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44102) 1998 FY129||||22 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 44103 Альдана (Aldana)||||4 квітня 1998||Обсерваторія Тейде||Рікард Касас
|-
| (44104) 1998 GO1||||7 квітня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (44105) 1998 GG11||||1 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44106) 1998 HT3||||19 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44107) 1998 HH4||||21 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44108) 1998 HT4||||20 квітня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (44109) 1998 HO5||||22 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44110) 1998 HT5||||21 квітня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (44111) 1998 HN6||||22 квітня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (44112) 1998 HS13||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44113) 1998 HH14||||29 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (44114) 1998 HN21||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44115) 1998 HQ23||||28 квітня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (44116) 1998 HK26||||20 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 44117 Гарольдларсон (Haroldlarson)||||21 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44118) 1998 HB29||||25 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (44119) 1998 HN32||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44120) 1998 HU32||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44121) 1998 HL34||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44122) 1998 HT34||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44123) 1998 HC36||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44124) 1998 HM37||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44125) 1998 HE38||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44126) 1998 HR38||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44127) 1998 HO43||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44128) 1998 HU50||||25 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44129) 1998 HX50||||25 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44130) 1998 HU51||||30 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44131) 1998 HG53||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44132) 1998 HL79||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44133) 1998 HL80||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44134) 1998 HB87||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44135) 1998 HD88||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44136) 1998 HW89||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44137) 1998 HD92||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44138) 1998 HG92||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44139) 1998 HZ92||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44140) 1998 HK94||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44141) 1998 HL96||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44142) 1998 HU96||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44143) 1998 HF98||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44144) 1998 HG98||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44145) 1998 HJ101||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44146) 1998 HZ101||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44147) 1998 HB103||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44148) 1998 HC106||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44149) 1998 HS106||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44150) 1998 HC108||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44151) 1998 HX110||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44152) 1998 HN121||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44153) 1998 HQ121||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44154) 1998 HZ122||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44155) 1998 HD123||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44156) 1998 HN123||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44157) 1998 HO123||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44158) 1998 HN128||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44159) 1998 HV130||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44160) 1998 HQ134||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44161) 1998 HT139||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44162) 1998 HC148||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44163) 1998 HH148||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44164) 1998 JS||1998 JS||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (44165) 1998 JR1||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (44166) 1998 JF2||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (44167) 1998 JA3||||1 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44168) 1998 JJ4||||15 травня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (44169) 1998 KK2||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44170) 1998 KK7||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44171) 1998 KR8||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44172) 1998 KN9||||28 травня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (44173) 1998 KH13||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44174) 1998 KL22||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44175) 1998 KA29||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44176) 1998 KT30||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44177) 1998 KX31||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44178) 1998 KY32||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44179) 1998 KJ33||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44180) 1998 KE37||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44181) 1998 KA43||||28 травня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44182) 1998 KL44||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44183) 1998 KQ45||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44184) 1998 KZ45||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44185) 1998 KH54||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44186) 1998 KX55||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44187) 1998 KC56||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44188) 1998 KJ58||||21 травня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (44189) 1998 KW61||||24 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44190) 1998 KD63||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44191) 1998 LF2||||1 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44192) 1998 ME2||||18 червня 1998||Обсерваторія Віппла||Карл Гердженротер
|-
| (44193) 1998 MW2||||16 червня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44194) 1998 MQ7||||19 червня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (44195) 1998 MW7||||19 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44196) 1998 ML9||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44197) 1998 MX15||||17 червня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44198) 1998 MP24||||25 червня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (44199) 1998 MU24||||23 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44200) 1998 MJ25||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

44100